Tengku Abdullah Shah (1959) – sultano di Pahang e Yang di-Pertuan Agong della Malaysia
 Tengku Amir Shah (1990) – principe malese, Raja Muda di Selangor
 Tengku Sulaiman Shah (1950) – principe e imprenditore malese